Ко́корев — русская фамилия; имеет женскую форму Кокорева.

Известные носители 
 Кокорев, Адриан Васильевич (1810—1877) — главный архитектор Гатчины в 1855—1877 годах.
 Кокорев, Александр Михайлович (род. 1954) — советский футболист.
 
 Кокорев, Василий Александрович (1817—1889) — русский предприниматель и меценат.
 Кокорев, Георгий Иванович (1889—1956) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Кокорев, Евгений Михайлович (1940—2013) — советский и российский экономист.
 Кокорев, Иван Тимофеевич (1825—1853) — русский писатель.
 
 Кокорев, Пётр Иванович (1900—1946) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

Составные фамилии 
 Заглодин-Кокорев, Александр Фёдорович (в монашестве Аристарх; 1886—1937) — иеромонах РПЦ, причислен к лику святых как преподобномученик.



Топонимы 
 Новый Кокорев — село, Поповецкий сельский совет, Кременецкий район, Тернопольская область, Украина.
 Старый Кокорев — село, Поповецкий сельский совет, Кременецкий район, Тернопольская область, Украина.

См. также